William Barker (1520 circa-post 1576) – traduttore e politico britannico
Sir William Barker (1685-1731) – politico britannico, quinto baronetto
William George Barker (1868-1951) – regista e produttore cinematografico inglese
William George Barker (1894-1930) – pilota canadese, asso dell'aviazione durante la prima guerra mondiale

Sportivi 
William Barker (1924 – ?) – calciatore britannico, giocò nello Stoke City
William Barker – giocatore di cricket britannico della fine del XVIII secolo
William Barker – tennista britannico
Will Barker (1987) – giocatore di football americano statunitense